2. ŽNL Istarska u sezoni 2020./21. predstavlja 2. rang županijske lige u Istarskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.

U ligi sudjeluje 14 klubova. Ligu je osvojila NK Iskra Vinež.

Sudionici 
 NK Arne Peruški 
 NK Brtonigla-Nova Vas 
 NK Dajla 
 NK Iskra Vinež 
 NK Kanfanar 
 NK Kaštelir-Labinci 
 NK Mladost Rovinjsko Selo 
 NK Momjan 1947 
 NK Muntić 
 NK Petrovija 
 NK Plomin 
 NK Polet Snašići 
 NK Puris Sveti Petar u Šumi 
 NK Višnjan 1957

Tablica

Rezultati

Povezani članci 
 2. ŽNL Istarska

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Istarske

Izvori  
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Sixth Level 
 nszi.hr, Nogometni savez Županije Istarske, "Bilten" , pristupljeno 19. lipnja 2021. 
 nszi.hr, Nogometni savez Županije Istarske, "BILTEN" - br.64. (293/2021) - Natjecateljska godina 2020./2021., objavljeno 16. lipnja 2021., preuzeto 19. lipnja 2021. 
 istrasport.eu, DRUGA ŽNL ISTRA 20/21 - ljestvica, pristupljeno 19. lipnja 2021. 
 istrasport.eu, DRUGA ŽNL ISTRA 20/21 - ljestvica, wayback arhiva 
 istrasport.eu, DRUGA ŽNL ISTRA 20/21 - rezultati , pristupljeno 19. lipnja 2021. 
 sofascore.com, 2. ŽNL Istarska - 20/21, pristupljeno 19. lipnja 2021. 

2020-21
Istarska-2